Baillargeon ist der Familienname folgender Personen:

 David Baillargeon (* 1996), kanadischer Squashspieler
 Luce Baillargeon (* 1977), kanadische Judoka
 Paule Baillargeon (* 1945), kanadische Schauspielerin und Regisseurin